Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonas Svensson che ha battuto in finale Anders Järryd 6-7(5), 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Jonas Svensson (campione)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Jakob Hlasek (semifinali)
 Karel Nováček (quarti di finale)

 Ronald Agénor (secondo turno)
 Todd Woodbridge (semifinali)
 Christian Bergström (quarti di finale)
 Anders Järryd (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1991
ATP Tour 1991